HNN steht für:

 Hannoversche Neueste Nachrichten, ehemalige Zeitung von 1946 bis 1949
 Hanunó'o (Sprache), als Sprachecode nach ISO 639-3
 Heidenheimer Neuesten Nachrichten

Abkürzung